Мохамед / Мухаммад Рамадан може да се отнася за:
 Мохамед Ибрахим Рамадан (р. 1984) – египетски хандбалист, национал
 Мохамед Рамадан (р. 1931) – ливански фехтовач, олимпиец (1960)
 Мохамед Рамадан (р. 1970) – египетски футболист, национал
 Мохамед Рамадан (р. 1986) – египетски боксьор, олимпиец (2012)
 Мохамед Рамадан (р. 1988) – египетски актьор и певец
 Мохамед Рамадан (р. 1991) – шведски футболист, етнически ливанец
 Мухаммад Саид Рамадан ал-Бути (1929÷2013) – сирийски ислямски богослов, етнически кюрд